The Dogs of War (canção), single de Pink Floyd
 The Dogs of War (livro), de Frederick Forsyth
 The Dogs of War (filme), baseado no livro de Forsyth
 "The Dogs of War" (Star Trek: Deep Space Nine), episódio da série

Desambiguações de artes